A Night at the Opera (film), film Braće Marx
 A Night at the Opera (album, Queen), album grupe Queen
 A Night at the Opera (album, Blind Guardian), album grupe Blind Guardian